Por Margny pode estar à procura de:
 Margny - uma comuna na região de Champanha-Ardenas, departamento de Ardenas, na França;
 Margny - uma comuna na região de Champanha-Ardenas, departamento de Marne, na França;

Desambiguação